Николас Ромеро има више значења:

 Николас Ромеро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Николас Ромеро (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Николас Ромеро (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику